Safor é uma comarca da Comunidade Valenciana, na Espanha. Está localizada na parte sudeste da província de Valência, e sua capital é o município de Gandia. Limita com as comarcas de Ribera Alta, Ribera Baixa, Marina Alta, Comtat, Vall d'Albaida, Costera, e também com o mar Mediterrâneo.

Municípios

Comarcas da Comunidade Valenciana